Flypaper ("carta moschicida" in lingua inglese) può riferirsi a:

Flypaper, cortometraggio muto britannico del 1906 diretto da Alf Collins.
Flypaper, film statunitense del 1997 diretto da Klaus Hoch.
Le regole della truffa (Flypaper), film statunitense del 2011 diretto da Rob Minkoff.